Aix (madárnem)
 Franciaország
Aix, település Corrèze megyében
Aix-en-Provence, település
Aix-les-Bains, település
Aix-Noulette, település
Aix (Nord), település
Aix-en-Othe, település
Aix-en-Ergny, település
Aix-en-Issart, település